Перья́к-Минервуа́ () — кантон во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон, департамент Од. Входит в состав округа Каркасон.

Код INSEE кантона — 1125. Всего в кантон Перьяк-Минервуа входят 16 коммун, из них главной коммуной является Перьяк-Минервуа.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 1999 год составляло 12 140 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Перьяк-Минервуа на карте Франции
 Население коммун департамента Од на сайте INSEE 

Кантоны департамента Од